Дело може да се односи на:

 Дело (Бреша), насеље у Италији
 Дело (часопис 1894-1915)
 Дело (часопис 1955-1992)
 Делање, активност